Anne Marie Dagmar Ingrid van Denemarken (Grieks: Άννα-Μαρία Βασίλισσα των Ελλήνων) (Kopenhagen, 30 augustus 1946) is een Deense prinses.

Zij is de jongste dochter van koning Frederik IX van Denemarken en diens vrouw koningin Ingrid. Zij is de zuster van de Deense koningin Margrethe II.

Op 18 september 1964, ze was toen net achttien jaar oud, trouwde ze in Athene met Constantijn II, die even daarvoor de Griekse troon had bestegen. Ze zou niet lang koningin van Griekenland zijn. Onlusten in het land, gevoegd bij niet altijd even democratische trekjes van de Griekse koning, leidden in april 1967 tot een staatsgreep van een aantal kolonels onder leiding van Georgios Papadopoulos. In december 1967 pleegde een aantal officieren in opdracht van de koning een mislukte contra-staatsgreep. De koning en zijn gezin wisten naar het buitenland te ontkomen.

In 1973 werd de monarchie definitief afgeschaft. Toen in 1974 de democratie in Griekenland werd hersteld, hoopten Constantijn en Anne Marie, tevergeefs op een uitnodiging het koningschap weer te gaan uitoefenen. Bij een referendum bleek dat 70 procent van de Grieken geen vertrouwen meer in hen had. Vanaf toen woonde het paar, dat vijf kinderen kreeg, in Londen. In 2013 keerden ze voorgoed terug naar Griekenland.

Haar echtgenoot overleed op 10 januari 2023 op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed.

Kinderen
 Alexia (1965), gehuwd met Carlos Morales:
 Arrietta Morales (2002)
 Ana Maria Morales (2003)
 Carlos Morales jr. (2005)
 Amelia Morales (2007)
 Paul (1967), gehuwd met Marie-Chantal Miller:
 Maria Olympia (1996)
 Constantijn Alexios (1998)
 Achilleas Andreas (2000)
 Odysseas Kimon (2004)
 Aristidis Stavros (2008)
 Nikolaos (1969), gehuwd met Tatiana Blatnik
 Theodora (1983)
 Philippos (1986)

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Denemarken)
Partner van de koning van Griekenland